Антоніо да Понте (1512—1597) — швейцарсько-італійський архітектор та інженер.
 Вінчента да Понте — італійська співачка і композиторка 17 століття.
 Джованні да Понте (1306—1365) — італійський художник флорентійської школи.
 Лоренцо да Понте (1749—1838) — придворний поет імператора Йосипа II, автор лібрето творів багатьох композиторів.
 Олдрадо да Понте (? — 1334) — середньовічний правознавець.
 Ніколо да Понте (1491—1585) — 87-й венеціанський дож.
 Перо да Понте — галісійський трубадур 13 століття.
 Якопо Бассано (Якопо да Понте; 1510—1592) — італійський художник, представник венеціанської школи живопису.

Див. також 
 Рід Да Понте
 Бассано (Да Понте)
 Джованні Дал Понте (1385—1457) — італійський живописець.